Morant ist der Familienname folgender Personen:

 Breaker Morant (1864–1902), australischer Viehhändler, Reiter, Autor und Soldat
 Geoffrey McKay Morant (1899–1964), britischer Biometriker und „Rassenforscher“
 George Soulié de Morant (1878–1955), französischer Diplomat, Sinologe und Schriftsteller
 Ja Morant (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joey Morant (1938/39–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Johann Morant (* 1986), französischer Eishockeyspieler
 Peter Morant (1901–1974), Schweizer römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Morand (Begriffsklärung)